Яков Ионович Бара́н (1916 — 1992) — советский инженер-механик.

Биография 
Родился 10 марта 1916 года в Киеве (ныне Украина). Окончил ХПИ (1941), инженер-механик.

 1933—1941 — на Харьковском паровозостроительном заводе: копировщик, конструктор в бюро трансмиссии танкового конструкторского отдела; в 
 1941—1954 — на Уралвагонзаводе: нач. КБ, зам. главного конструктора по танкостроению; 
 1954—1976 — зам. главного конструктора на Харьковском заводе имени В. А. Малышева.

Автор пятискоростной коробки перемены передач танка Т-34-85. 

Один из ведущих конструкторов легких танков БТ-2, БТ-5, БТ-7, Т-З2, средних Т-З4, Т-54, Т-64 и их модификаций.

Умер в 1992 году в Харькове.

Награды и премии 
 Ленинская премия (1967)
 Сталинская премия третьей степени (1943) — за усовершенствование конструкций средних танков
 Сталинская премия первой степени (1946) — за разработку конструкции нового танка и коренное усовершенствование существующего среднего танка
 орден Трудового Красного Знамени (1943)
 орден «Знак Почета» (1944)
 орден Красной Звезды (1941)
 орден Отечественной войны II степени (1945)
 медали

Ссылки 
 Баран Яков Ионович. Свободная энциклопедия Урала.

Выпускники Харьковского политехнического института
Инженеры СССР
Персоналии:Завод имени Малышева
Персоналии:Уралвагонзавод